Davide Locatelli Bergamo, Italia, 22 de agosto de 1992), es un compositor y pianista italiano. Formado en el Conservatorio Verdi de Milán, inició su carrera como compositor clásico, incorporando posteriormente otros estilos y géneros como el pop, rock y jazz .

Biografía 
En 2005 y 2006, participó y ganó el Concurso Nacional C.E.M. durante 2 años consecutivos. (Centro Emocional Musical de Bérgamo).

En 2011 publicó el tema "Tunnel" con la discográfica "La Bambolina s.a.s.".

En 2013 y 2014 tocaba el piano en el Blue Note Jazz Club y en el Don't Tell Mamas, en New York. En los mismos años publicó el segundo álbum "Fly Away" con la discográfica "Buena Suerte Records."

En 2015 participa en la tercera edición de "Tú sí que vales (Italia)" emitido por Canale 5, donde presenta una reinterpretación de "L'estate" de  Vivaldi en versión rock. El 20 de Enero de 2016 publicó su tercer disco, La Vie En... Rock! con la discográfica "Buena Suerte Records."

En junio de 2016, durante el programa "Chat dei Giudici", pre-noche del programa de talentos de televisión X Factor Italia, Álvaro Soler decretó como mejor versión de su canción "Sofia" la interpretación de Davide Locatelli, que se transmite en vivo durante la transmisión, en Sky Uno.

En Junio de 2017 suena en dúo con Gabry Ponte en los "Wind Music Awards", retransmitidos en directo por Rai 1 desde el Arena di Verona. Realiza el concierto de clausura "Remember The Floating Piers", en honor a "The Floating Piers", instalación artística del artista Christo.

En 2018 firmó su primer contrato discográfico con la discográfica Sony Music. En Abril del mismo año publicó Pirates of the Caribbean, reinterpretación de la banda sonora homónima de Hans Zimmer, y en octubre publicó la canción "Numb", en honor a Chester Bennington de Linkin Park.

En 2019 publicó su primer canción con Sony Music, "Sugar Land". En el mismo año reinterpreta la canción "Bad Guy" de Billie Eilish. 

En enero de 2020 es juez permanente de la emisión "All Together Now (serie de televisión italiana)" en Canale 5 En marzo del mismo año publicó la canción "Experience", escrita con Roberto Rossi. En Junio inicia su colaboración con la marca Dolce & Gabbana, lo que lo llevará a actuar en diversos eventos culturales. En diciembre está presente, con su música, en "Family Affair", 2 dos vídeos publicitarios realizados por Dolce & Gabbana.

El 11 de junio de 2021 publicó el álbum "This is Dave", 5 años después de la última canción producida con Sony Music. En agosto del mismo año se convirtió en director artístico musical de los desfiles de moda de Dolce & Gabbana en Venecia; durante la primera noche de los desfiles de moda, actúa con 5 pianos. Su música acompaña los espectáculos de la última noche, celebrados en la Dársena. El 16 de Diciembre, con motivo del 122 cumpleaños de A.C. Milan, reinterpreta, con Mazay, el himno "Milan Milan" de Tony Renis, que se emite durante el partido A.C. Milán -  Napoli, en el Stadio San Siro.

Discografía

Álbumes
 2011 – Tunnel (La Bambolina s.a.s.)
 2014 – Fly Away (Buena Suerte Records)
 2016 – La Vie En…Rock! (Buena Suerte Records)
 2021 – This is Dave (Sony Music)

Individuales
 2018 – Pirates of the Caribbean
 2018 – Numb
 2019 – Sugar Land
 2019 – Bad guy
 2020 – Experience
 2021 – Hyper Silent

Tournée 
 2016 – 2018 - La vie en...rock! Tour
 2018 – 2019 - Piano Dj Set Tour

Televisión 
 Tú sí que vales (Italy) (Canale 5, 2015) competidor
 La chat dei giudici (Sky Uno, 2016) invitado
 Wind Music Awards (RAI 1, 2017) invitado
 Ce la posso fare (RSI, 2018) invitado
 All Together Now - La musica è cambiata, (Canale 5, 2019) juez
 Game of Talents (Italy), (TV8 (Italy), 2021) invitado

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial, en davidelocatelli.it.
 Davide Locatelli (canal), en YouTube.
 

Compositores de música clásica de Italia del siglo XX
Compositores de música clásica del siglo XXI
Músicos clásicos del siglo XX de Italia
Músicos clásicos del siglo XXI de Italia
Nacidos en 1992
Nacidos en Bérgamo
Pianistas de Italia
Pianistas de música clásica de Italia